

Bułgaria 
 Gradiszte – wieś w obwodzie Gabrowo
 Gradiszte – wieś w obwodzie Plewen
 Gradiszte – wieś w obwodzie Szumen

Macedonia Północna 
 Gradiszte – wieś w gminie Kumanowo